Cattedrale di Winchester (Winchester Cathedral) – chiesa del Regno Unito
 Winchester Cathedral – singolo dei The New Vaudeville Band del 1966